Спасатель в общем смысле — тот, кто спасает кого-либо.

Фильмы 
 «Спасатель» — фильм Сергея Соловьёва 1980 года.
 «Спасатель» () — американская драма 2006 года, снятая Эндрю Дэвисом с Кевином Костнером и Эштоном Кутчером в главных ролях.
 «Спасатели» — фильм 1988 года.
 «Спасатели» () — китайский мультфильм 2014 года.
 «Спасатели» () — мультфильм студии Уолта Диснея 1977 года.
 «Спасатели в Австралии» — сиквел мультфильма «Спасатели» 1990 года.
 Спасатели () — команда главных героев мультсериала «Чип и Дейл спешат на помощь».

Прочее 
 «Спасатель» () — персонаж вымышленной Вселенной Трансформеров.
 «Спасатель» — экраноплан поисково-спасательного назначения (конверсионная модификация экраноплана-ракетоносца «Лунь»).

См. также 
 Спасатели Малибу